

Пеннінгтон — місто, штат Алабама
 Пеннінгтон — місто, штат Нью-Джерсі